WKS Orzeł Łódź – wielosekcyjny klub sportowy
 Orzeł Łódź – polski klub piłkarski
 KŻ Orzeł Łódź – polski klub żużlowy